Уруша — река в Амурской области России
 Уруша — посёлок городского типа в Сковородинском районе Амурской области России